Allsvenskan 1992 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1992
Damallsvenskan 1992
Allsvenskan i ishockey 1992
Hallsvenskan 1992